Города Зимбабве () — список наиболее крупных населённых пунктов Зимбабве. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Зимбабве есть 116 городов с численностью населения более 150 человек.

Список городов Зимбабве

Примечания

Ссылки 

 
Зимбабве
Списки:Зимбабве